Pueyo peut désigner :

Patronyme 

 Eduardo del Pueyo (1905-1986), pianiste espagnol ;
 Gregorio Pueyo (1860-1913), éditeur et libraire espagnol ;
 Joaquim Pueyo (1950-), homme politique français.

Toponyme 

 Pueyo, municipalité de Navarre en Espagne ;
 Pueyo de Santa Cruz, municipalité d'Aragon en Espagne ;
 El Pueyo de Araguás, municipalité d'Aragon en Espagne.